Microdajus är ett släkte av kräftdjur. Microdajus ingår i familjen Microdajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tantulocarider
Microdajus